Суперанский — русская фамилия.

Известные носители 

 Суперанский, Михаил Фёдорович (1864—1930) — российский историк литературы, краевед и педагог, общественный деятель.

 Суперанская, Александра Васильевна (1929—2013) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор.